Bülow kan syfta på:

 Bülow, Tyskland – en kommun i Mecklenburg-Vorpommern
 Bülow, Königsfeld – ort, tidigare kommun, Königsfeld, Mecklenburg-Vorpommern
 Bülow, Schorssow – ortr, tidigare kommun, Schorssow, Mecklenburg-Vorpommern
 Bülowstrasse – en gata i Berlin
 Bülowstrasse (Berlins tunnelbana) – en tunnelbanestation på linje U2 i Berlin
 Mysteriet von Bülow – en amerikansk film från 1990 i regi av Barbet Schroeder, originaltitel Reversal of Fortune
 von Bülow – en tysk uradelssläkt med förgreningar i Sverige och Danmark

Personer

Personer med efternamnet Bülow
 Anna Fickesdotter (Bülow) (tidigast 1444–1519), svensk abbedissa, författare och översättare
 Anna Sofie Bülow (1745–1787), dansk hovdam
 Christian Bülow (1833–1921), svensk tidningsman och politiker
 Erik Bülow-Hübe (1879–1963), svensk stadsplanerare
 Folke Bülow (1905–1955), svensk målare och grafiker
 Frantz Bülow (1769–1844), dansk militär
 Frits Bülow (1872–1955), dansk jurist och politiker
 Hans Bülow (född 1956), svensk journalist
 Johan Bülow (ishockeyspelare) (född 1976), svensk ishockeyspelare
 Kai Bülow (född 1986), tysk fotbollsspelare
 Lars Bülow (född 1952), svensk formgivare
 Linn Bülow (född 1986), svensk skådespelare
 Runa Bülow-Hübe (1890–1983), svensk skulptör
 Sigrun Bülow-Hübe (1913–1994), svensk möbelformgivare
 Staffan Bülow-Hübe (1918–2006), svensk arkitekt
 Torun Bülow-Hübe (1927–2004), silversmed och smyckekonstnär
 Waldemar Bülow (1864–1934), svensk tidningsman, politiker och humorist

Personer med efternamnet von Bülow
 Barthold Hartwig von Bülow (1611–1667), tysk krigare i svensk tjänst
 Bernhard von Bülow (1849–1929), tysk diplomat och statsman
 Bernhard Ernst von Bülow (1815–1879), dansk-tysk diplomat
 Bernhard Wilhelm von Bülow (1885–1936), tysk diplomat
 Christina von Bülow (född 1962), dansk saxofonist och flöjtist
 Claus von Bülow (1926–2019), dansk-brittisk--amerikansk jurist, åtalad för mordförsïk
 Dietrich von Bülow (1460–]1523), tysk teolog, jurist och humanist
 Dietrich Heinrich von Bülow (1757–1807), tysk resekildrare
 Ernst von Bülow-Cummerow (1775–1851), tysk agrarpolitiker
 Frederik von Bülow (1791–1858), dansk militär
 Friedrich Wilhelm von Bülow (1755–1826), tysk militär
 Hans von Bülow den äldre (1774–1825), preussisk minister
 Hans von Bülow den yngre (1830–1894), tysk dirigent
 Heinrich von Bülow (1792–1846), preussisk diplomat
 Johan von Bülow (1751–1828), dansk hovman
 Karl von Bülow (1846–1921), tysk militär
 Oskar von Bülow (1837–1907), tysk rättslärd
 Sunny von Bülow (1932–2008), amerikansk arvtagerska och societetsdam
 Vicco von Bülow (1923–2011), tysk humorist, tecknare, författare, skådespelare och professor iteaterkonst med pseudonymen Loriot
 Vicco von Bülow-Schwante (1891–1970), tysk diplomat

Tyska efternamn
Danska efternamn
Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor